Garage kan henvise til flere artikler:

 Garage – lukket bygning til opbevaring af motorkøretøjer.
 Garage (musik) – en form for elektronisk dansemusik.
 Garagerock – en form for rock and roll. 1963 til 1967 i Canada og USA.
 Garage (album) – musikalbum fra musikgruppen Cross Canadian Ragweed.